Another World steht für:
 Another World (Computerspiel), Computerspiel (1991)

Filme und Fernsehserien:
 Another World (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1964 bis 1999) 
 Another World (2014), US-amerikanischer Film von Rebecca Chaiklin und Fisher Stevens  

Musikalben:
 Another World (Stan-Getz-Album) (1977)
 Another World (The-Roches-Album) (1985)
 Another World (John-Patitucci-Album) (1993)
 Another World (Brian-May-Album) (1998)
 Another World (Gerry-Rafferty-Album) (2000)

Siehe auch:
 Eine andere Welt
 Un autre monde